Football Club Arlon, afgekort FC Arlon, is een Belgische voetbalclub uit de Luxemburgse provinciehoofdstad Aarlen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7763 en heeft blauw en wit als clubkleuren.

Geschiedenis
De club werd in 1972 opgericht en sloot zich als FC Le Lorrain Arlon aan bij de Belgische Voetbalbond, waarbij men stamnummer 7763 kreeg toegekend. Le Lorrain ging van start in de laagste provinciale afdeling. In Aarlen speelde al sinds de jaren twintig Jeunesse Arlonaise, dat er vele jaren in de nationale reeksen had opzitten, maar deze club was wat weggezakt, en Le Lorrain Arlon werd al gauw de succesvollere Aarlense club. Reeds in 1977 was de club immers opgeklommen tot in de nationale vierde klasse. Le Lorrain Arlon eindigde daar al meteen tweede, op amper één punt van reekswinnaar US Ferrières.

Le Lorrain Arlon bleef zich handhaven in vierde klasse, hoewel men in 1988 voor één seizoen even was teruggezakt naar eerste provinciale. Le Lorrain keerde echter meteen terug. In 1994 werd de ploeg tweede in zijn reeks, en dwong zo een plaats in de eindronde af. Na winst tegen RCS Brainois in de eerste ronde, verloor men in de tweede ronde van KVK Tienen, en miste men verdere kans op promotie. Ook het jaar nadien haalde Le Lorrain een eindrondeplaats. Na verlies tegen SVD Handzame in de eerste rond miste men weer kans op promotie.

Le Lorrain bleef zich verder handhaven in de vierde klasse, op twee seizoenen provinciale van 1997 tot 1999 na. Ook in 2007 zakte de club even naar provinciale, maar kon na een titel na één seizoen meteen terugkeren in Bevordering.

In 2010 eindigde Le Lorrain opnieuw op een degradatieplaats. Dat jaar werd ook besloten samen te gaan met Jeunesse Arlonaise om één sterke Aarlense club te vormen. De club werd omgedoopt tot FC Jeunesse Lorraine Arlonaise en speelde verder met stamnummer 7763. Stamnummer 143 van het oude Jeunesse Arlonaise werd geschrapt. De oude paars-witte clubkleuren werden ingeruild voor blauw en wit, de kleuren van de stad en van Jeunesse Arlonaise. In 2018 werd de naam gewijzigd in Football Club Arlon.

Resultaten

Externe links 
 Officiële site

Arlon, FC
Sport in Aarlen
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)